Pais Péter (Budapest, 1962. július 13. –) 109-szeres magyar bajnok kerékpárversenyző. Világbajnokságokon negyedik és hatodik helyezést szerzett. Édesapja Pais Kázmér sportlövő, paralimpikon.

Pályafutása
1973-ban kezdett versenyezni a KSI színeiben. 1979-ben és 1980-ban az IBV-n indult. 1980-tól az FTC versenyzője lett. 1981-ben nyerte első felnőtt magyar bajnoki címét. Ugyanebben az évben indulhatott a világbajnokságon a repülőversenyben, ahol kiesett a selejtezőben. 1983-ban tagja volt a vb-n indított üldöző csapatnak (14. hely). 1985-ben kilencedik volt a világbajnokságon a csapat üldözőversenyben. Szeptemberben egy brnói versenyen csuklótörést szenvedett. 1986-ban a kétüléses pontversenyben (Pintér Béla) negyedik, a pontversenyben 15., üldöző csapatban 17., az 1000 méteres állórajtos versenyszámban 19. helyezést ért el a vb-n. A következő évben a kétüléses versenyben hatodik (Fábián Imre), a csapat üldözőversenyben 17., az 1000 méteres állórajtos versenyben 24., a pontversenyben helyezetlen volt. Az 1989-es és 1990-es vb-n kiesett a pontverseny selejtezőjében. 1991 áprilisában egy városligeti versenyen bukott és a vállában izom- és szalagszakadást szenvedett. 1991-ben 20. helyezést ért el a világbajnokságon az 1000 méteres állórajtos versenyen. 1992 márciusában a csuklóját operálták. 1993-ban a vb-n kiesett a pontverseny selejtezőjében. 1995-ben a páros pontversenyben (Fábián Imre) 12. volt, a sprintversenyben kiesett. 1997-ben a pálya ob-n súlyos fejsérülés érte. 2001-ben szerezte 100. magyar bajnoki címét.

Jelenleg gyúró a Ferencvárosi TC női kézilabdacsapatánál.

Magyar bajnoki helyezései

Rekordjai
200 méteres repülőverseny
10,9 (1981.) országos csúcs
10,86 (1983. május 20., Budapest) országos csúcs

500 méteres repülőrajtos időfutam
29,86 (1983. június 3., Budapest) országos csúcs
28,54 (1986. augusztus 16., Colorado Springs) országos csúcs

1000 méteres állórajtos időfutam
1:07,57 (1984. június, Bécs) fedett pályás országos csúcs
1:07,013 (1984. augusztus 18., Moszkva) országos csúcs
1:05,505 (1986. augusztus 28., Colorado Springs) országos csúcs

Díjai, elismerései
Az év magyar kerékpárversenyzője (1986, 1993, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002)
Az FTC örökös bajnoka (1990) 
Az FTC aranydiplomása (2009)

Edzői 
Baranyecz András, Petróczy Attila, Takács Gyula, Schillerwein István, Illés Bálint.

Jegyzetek

Források
 
A magyar sport évkönyve (1980–1993)
Magyar sportévkönyv (1994–2005)

1962-ben született személyek
Élő személyek
Budapesten született személyek
Magyar kerékpárosok
Sportmasszőrök